Марат Рустамович Джумаев () — узбекский шахматист, гроссмейстер (2001).

Начал заниматься шахматами в 7 лет.
В составе сборной Узбекистана участник 4-х Олимпиад (2000—2002, 2012—2014), 5-го командного чемпионата мира (2001) и 4-х командных чемпионатов Азии (1999—2003, 2008, 2016).

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

 Марат Джумаев на сайте magichess.uz

Шахматисты Узбекистана